Albufera steht für:
Albufera-Lagune, Südliche Shetlandinseln
Parc natural de s’Albufera de Mallorca, Naturschutzgebiet auf Mallorca
Parc Natural de l'Albufera de València, Schutzgebiet in Ostspanien
Albufera Valenciana, Strandsee in Ostspanien
Siehe auch:
 Albufeira, Gemeinde in Portugal